BEI steht für:
 Business Entity Identifier, einen dem BIC analogen Kennzeichner für Nicht-Finanz-Institute, siehe ISO 9362
 Beica Airport (IATA-Code), Flugplatz von Beica, West Welega Zone, Oromia, Äthiopien

BEI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Beilngries (auslaufend)

Bei steht für:
 Bei (Familienname), chinesischer Name

Bei ist der Familienname folgender Personen:
 Bei Dao (* 1949), chinesischer Schriftsteller
 Bei Shizhang (1903–2009), chinesischer Biologe und Pädagoge
 Bei Yan († 237), Offizier des chinesischen Kriegsherrn Gongsun Yuan
 Heliane Bei (1927–1983), deutsche Bühnen- und Film-Schauspielerin

 Bei Ling (* 1959), chinesischer Schriftsteller, Poet und Dissident

bei steht für:
 Bakati’ (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Borneo

Siehe auch:
 BAI
 Bay (Begriffsklärung)
 Bey

Abkürzung